Imię i nazwisko Henryk Mościcki nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Henryk Stanisław Mościcki (1881-1952), historyk polski
 Henryk Józef Mościcki (1911-1960), historyk polski